

Letteratura 
Il superstite (The Survivor) – romanzo del 1976 di James Herbert
Il superstite – romanzo del 1978 di Carlo Cassola
Il superstite (Kalte Stille) – romanzo del 2010 di Wulf Dorn

Altro 
Il superstite (For Those in Peril) – film del 2013 diretto da Paul Wright